Росава — готель у місті Біла Церква
 Росава — колишній готель у місті Черкаси

Див. також 
 Росава (значення)